Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Komuda – polski bokser
 Jacek Komuda – polski pisarz
 Stanisław Komuda – polski dziennikarz